Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 241 dans le monde.

 Route fédérale 241 en Allemagne
 RS-241 au Brésil
 Route 241 au Québec, Canada